Сборная Италии по футболу дебютировала в своей истории приняла участие на чемпионате мире по футболу в 1934 году. Команда квалифицировалась в финальную часть мундиаля, как хозяйка первенства, однако принимала участие в отборочном турнире, поскольку по регламенту сборная хозяйка первенства была обязана играть в отборочном турнире. В финальной части сборная Италии заняла первое место на турнире.

Отборочный турнир

Группа 3 

 отказалась от ответного матча, и  получила путёвку автоматически.

Финальный турнир

1/8 финала

1/4 финала 

Переигровка:

1/2 финала

Финал

Состав сборной на чемпионате мира 1934 
Итог:  1-е место

Примечания 

1934
Италия